Ходорович:
 Ходорович, Виктор Антонович (1894—1920) — русский военный лётчик, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия и трёх георгиевских крестов.
 Ходорович, Владимир Павлович (род. 1947) — белорусский художник.
 Ходорович, Евгений Юлианович (1866—1913) — офицер российского императорского флота. Участник русско-японской войны.
 Ходорович, Николай Александрович (1857—1936) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Ходорович, Татьяна Сергеевна (1921—2015) — лингвист-диалектолог, участница правозащитного движения в СССР, член Инициативной группы по защите прав человека в СССР.
 Ходорович, Феликс Игнатьевич (1840-е — после 1912) — русский скульптор, работал в Грузии.